Helvacı ist die Bezeichnung folgender Orte:
 Helvacı (Akçaabat), Ortschaft im Landkreis Akçaabat der türkischen Provinz Trabzon
 Helvacı (Aliağa), Ortschaft im Landkreis Aliağa der türkischen Provinz İzmir
 Helvacı (Çan), Ortschaft im Landkreis Çan der türkischen Provinz Çanakkale
 Helvacı (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana

Helvacı ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Helvacı (* 1991), türkischer Fußballspieler